V. (5.) Korps oder V. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 V. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 5. Korps (Österreich-Ungarn)
 V. Armeekorps (Wehrmacht)
 V. SS-Freiwilligen-Gebirgskorps
 V Corps (Vereinigte Staaten)
 V. Korps (ACW) = American Civil War
 V. Korps (Türkei)